Sequoia eller sekvoja kan syfta på:

 Sequoia (släkte) – ett släkte av cypressväxter
 Amerikansk sekvoja (Sequoia sempervirens), en art av barrväxt i släktet Sequoia
 Sequoia nationalpark – en nationalpark i delstaten Kalifornien i USA
 Sequoia Capital – ett venturekapital-bolag i USA

Se även
 Sequoiadendron